Pisístrato puede referirse a:

 Pisístrato, tirano de Atenas en varios periodos entre el 561 y el 528 a. C.
 Pisístrato, arconte epónimo de Atenas
 Pisístrato de Beocia
 Pisístrato de Cízico
 Pisístrato de Lapitos, rey de Lapitos del siglo IV d. C
 Pisístrato, personaje de la Odisea, hijo de Néstor.
 Pisístrato de Orcómeno, rey de Orcómeno durante la Guerra del Peloponeso.